Мистер Твистер:

 «Мистер Твистер» — сатирическая поэма Самуила Маршака, высмеивавшая расизм (1933 год).
 «Мистер Твистер» — советско-российский музыкальный коллектив.
 «Мистер Твистер» — альбом группы «Мистер Твистер» (1990 год).
 «Мистер Твистер» — советский художественный фильм 1969 года, режиссёр Виталий Кольцов.
 «Мистер Твистер» — мультфильм 1963 года, режиссёр Анатолий Каранович.
 «Мистер Твистер» — сеть магазинов мужской одежды в г. Кирове.

См. также 
Твистер